Puchar Świata w narciarstwie dowolnym 2004/2005 rozpoczął się 4 września 2004 w australijskim Mount Buller, a zakończył 11 marca 2005 we włoskiej miejscowości Madonna di Campiglio. Była to 26 edycja Pucharu Świata w narciarstwie dowolnym. Puchar Świata rozegrany został w 11 krajach i 19 miastach na 4 kontynentach. Najwięcej zawodów odbyło się w USA – po 6 dla kobiet i mężczyzn. W tym sezonie nie odbyły się żadne z zaplanowanych zawodów w half-pipe'ie. W związku z tym nie prowadzono klasyfikacji tej konkurencji.

Obrońcą Pucharu Świata wśród mężczyzn był Kanadyjczyk Steve Omischl, a wśród kobiet Norweżka Kari Traa. W tym sezonie triumfowali: Amerykanin Jeremy Bloom wśród mężczyzn oraz Chinka Li Nina wśród kobiet.

Konkurencje 
 AE = skoki akrobatyczne
 MO = jazda po muldach
 DM = jazda po muldach podwójnych
 SX = skicross
 HP = half-pipe

Mężczyźni

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacje

Kobiety

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacje

Linki zewnętrzne 
 Kalendarz
 Klasyfikacje mężczyzn
 Klasyfikacje kobiet

Przypisy 

2004 w sportach zimowych
2005 w sportach zimowych
Puchar Świata w narciarstwie dowolnym